Johann Hebenstreit ist der Name folgender Personen:
* Johann Baptist Hebenstreit (1548–1638), deutscher Poet und Lehrer

 Johann Ernst Hebenstreit (1702–1757), deutscher Mediziner
 Johann Friedrich Hebenstreit (1691–1731), lutherischer Theologe
 Johann Paul Hebenstreit (1660–1718), deutscher Moralphilosoph und lutherischer Theologe